Internet Protocol ou Protocolo de Internet — protocolo sob o qual assenta a infraestrutura da Internet
 Endereço IP — modelo de endereçamento utilizado pelo protocolo IP
 Itinerário Principal — classificação atribuída às principais estradas em Portugal
 Infraestruturas de Portugal — empresa pública de gestão das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal
 Instituto público
 Ip (Sălaj), comuna romena

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos